La saison 1986-1987 du Championnat des Pays-Bas de football était la  de la première division néerlandaise à poule unique, l'Eredivisie. Les 18 meilleurs clubs du pays jouent les uns contre les autres lors de rencontres disputées en matchs aller et retour.

C'est le PSV Eindhoven, tenant du titre, qui remporte la compétition en terminant en tête du championnat cette année. C'est le  de l'histoire du club.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Play-offs pour la Coupe UEFA 
Nouveauté cette saison à la fin du championnat puisque les clubs classés de la  à la  vont disputer une poule de play-offs afin de déterminer le club qui va accompagner le Feyenoord Rotterdam en Coupe UEFA. Les 4 clubs participants sont le FC Utrecht, le Roda JC, le FC Twente et le VVV Venlo. Chaque club rencontre ses adversaires 2 fois, à domicile et à l'extérieur. Le club se classant premier de la poule obtient son billet européen pour la saison prochaine.

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat des Pays-Bas de football

Liens externes 
  Championnat des Pays-Bas de football D1 1986-87 sur RSSSF.

Championnat des Pays-Bas de football
Sport aux Pays-Bas en 1986
1987 aux Pays-Bas
Pays-Bas
Pays-Bas